Жда́новский мост — один из мостов через речку Ждановку в Санкт-Петербурге.

 1-й Ждановский мост (не сохранился)
 2-й Ждановский мост — бывшее название Ждановского моста (служит для прохода к стадиону «Петровский»)
 3-й Ждановский мост — одно из бывших названий моста Красного Курсанта.
 4-й Ждановский мост
 5-й Ждановский мост — одно из бывших названий Мало-Петровского моста.

См. также 
 Остров Ждановский